Arnouville steht für:

 Arnouville, eine Gemeinde  im Großraum Paris
 Arnouville-lès-Mantes, eine Gemeinde im französischen Département Yvelines

Arnouville ist ein Namensteil folgender Personen:

 Jean Baptiste de Machault d’Arnouville (1701–1794), von 1745 bis 1754 Generalkontrolleur der Finanzen während der Herrschaft Ludwigs XV.